Le coup prince est un principe combinatoire du jeu de dames. C'est l'une des formes du coup de la trappe.

Sa dénomination a été proposée en 1947 par Louis Coutelan et Rodolphe Cantalupo en raison « de sa subtilité particulière, qui en fait une riche et belle combinaison ».

Principe du coup prince 

La caractéristique du coup prince est l'utilisation d'un temps de repos pour entrer dans une lunette semi-ouverte, non pas pour prendre la pièce adverse mais pour la faire prendre par le mécanisme de la trappe. Voir animation.

Lorsque le coup prince termine un coup de l'éponge, l'ensemble est appelé « coup Beudin ».

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

prince